SLITRK6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 841 амінокислот, а молекулярна маса — 95 110.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки